Frankenau ist der Name folgender Orte:

 Frankenau, Stadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Hessen
 Frankenau (Heckenbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Heckenbach, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Frankenau (Reichstädt), Ortsteil der Gemeinde Reichstädt, Landkreis Greiz, Thüringen
 Frankenau (Rettenbach am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Rettenbach am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Frankenau (Mittweida), Ortsteil der Stadt Mittweida, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Frankenau (Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf), Hauptort der Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf im Burgenland, Österreich
 Frankenau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Frąknowo im Powiat Nidzicki,  Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Frankenau, deutscher Name von Franknowo in der Gemeinde Jeziorany in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Frankenau, von 1939 bis 1945 deutscher Name von Franckovice, Tschechien

Siehe auch:
 Franck von Frankenau
 Franckenau